María Ester Claverie Inostroza, nota come María Clavería (1939) – ex cestista cilena
 Pierre Lucien Claverie (1938-1996) – vescovo cattolico francese naturalizzato algerino

Pagine correlate
 Claver (disambigua)
 Claveria